La República de Kazantip (o llamada República Naranja, República Z, Festival de Kazantip, Kazantip), también es conocida simplemente como Z es un festival anual de música electrónica que tiene lugar en el Mar Negro, en Popovka en la región de Crimea, Ucrania, cerca de la ciudad de Eupatoria. La entrada al festival es llamada viZa. Al festival asisten alrededor de 100,000 paradiZers cada año, y tiene lugar durante 2 a 3 semanas durante el mes de agosto.

Es el más famoso festival del sector en los países de la Ex-Unión Soviética. Durante el festival tocan varios DJs de todo el mundo pertenecientes a diferentes géneros de la música electrónica.

Organización 

El festival es organizado por el Centro de Iniciativa Juvenil de la Cebra, dirigido por Nikolai Karpov, famosa personalidad del negocio del espectáculo en Rusia, el cual se ocupa de la organización administrativa del evento.

El creador y coreógrafo de la fiesta es Marshunok Nikita, él y su equipo se ocupan de todos los visitantes que vienen a ver el festival, en particular de la música, decoración y escenarios.

Simbolismo de la República de Kazantip 

El símbolo del festival es una maleta de color amarilla y negra: que confiere al poseedor el derecho al ingreso gratis en el territorio de la República de Kazantip.

Está asociado al festival también el uso de ropa de color naranja.

Galería de fotos

Referencias

Véase también 

 
 Festival de música

Enlaces externos 

 Sitio Oficial del Festival República de Kazantip

 Tour Operador a Kazantip

Mar Negro
Música de Rusia
Festivales de música electrónica

de:KaZantip
en:Kazantip
eo:Kazantipo (kabo)
fr:Kazantip
it:Repubblica di Kazantip
pl:Kazantip
pt:KaZantip
ru:Республика KaZaнтип
uk:Республіка Казантип